

Toponymes 

 (Canada) :
 Resolute ou Resolute Bay, communauté inuite sur l'île Cornwallis ;
 Baie Resolute, baie dans le canal Parry dans la région de Qikiqtaaluk.

Navires 
 , navire d'exploration arctique
 Resolute, voilier de compétition

Homonymie de toponyme